Ордынка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ордынка — прежнее название аула Жиделы Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Ордынка — село в муниципальном образовании город-курорт Сочи Краснодарского края.
 Ордынка — деревня в Кашинском районе Тверской области.

См. также 
 Улица Большая Ордынка
 Улица Малая Ордынка
 Одрынка